

Cinema
Law and Disorder – film statunitense del 1940 diretto da David MacDonald
Benvenuto a Scotland Yard! (Law and Disorder) – film statunitense del 1958 diretto da Charles Crichton
Legge e disordine (Law and Disorder) – film statunitense del 1974 diretto da Ivan Passer

Televisione
Law and Disorder – serie televisiva britannica trasmessa nel 1994